Kuppel steht für:

 Kuppel, halbkugel- oder glockenförmiger oberer Teil eines Raumes
 Kuppel (Geometrie), Körper aus regelmäßigen Vielecken

Orte:
 Kuppel (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kuppel (Münchberg), ehemaliger Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Kuppel (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern

Berg:
 Kuppel (Floß), 501 m hoher Berg bei Floß in der Oberpfalz, siehe Meierhof (Floß)

Kuppel ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Kuppel (* 1947), deutscher Künstler
 Gotthart Kuppel (* 1946), deutscher Theaterautor, darstellender und bildender Künstler

Siehe auch:
 Kuppel der Himmelfahrt
 Kuppelei
 Kuppelgrab
 Küppel